Varell ist der Familienname folgender Personen:

 Varell (Adelsgeschlecht)
 Bert Varell (1935–2006), deutscher Musiker, Schauspieler, Autor und Produzent
 Isabel Varell (* 1961), deutsche Sängerin und Schauspielerin